Oz est le deuxième tome du second cycle de la saga de fantasy Autre-Monde, écrite par Maxime Chattam.

Résumé 
Autre-Monde est celui de la planète Terre, changée par une tempête dévastatrice, qui a séparé les enfants des adultes (ces derniers devenus amnésiques), et opéré de nombreux changements chez tous les êtres vivants. Dans les trois premiers tomes, les enfants et adolescents (les Pans) ont mené une guerre aux adultes (les Cyniks), qui a fini, malgré une immense bataille, par la paix (tout ceci en Amérique du Nord). Mais pour nos trois protagonistes adolescents, Matt, Ambre et Tobias, une autre menace se profile. En effet, au nord, une entité, appelée Entropia, ne cesse de s'étendre. Elle est un immense nuage qui est le concentré des déchets que les humains ont produit, menée par une intelligence artificielle, restes de ce qui était l'Internet, se nommant Ggl. 

Ayant découvert la menace que représente Entropia, Matt, Tobias et Ambre se voient contraints d'aller chercher le second cœur de la Terre (une force qui semble abriter la vie et qui effraie visiblement Ggl) en Europe. Grâce au vaisseau-vie, un gigantesque navire fabriqué par les Kloropanphylles (il s'agit de Pans vivant au sommet d'une immense forêt, et dont les cheveux et les yeux sont de couleur verte), ils peuvent voyager avec de nombreux Pans et Kloropanphylles. 

Mais ils ne savent rien des dangers que représente l'ancien continent, ni même du complot qui se trame derrière eux, mené par le Buveur d'Innocence, un Cynik n'étant pas favorable à la paix avec les Pans...

Liens externes  
     
     
 
 Sur le site albin-michel.fr/

Roman de fantasy de Maxime Chattam
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2012
2012 en fantasy